Kiss Me Deadly puede referirse a:
 Una película dirigida por Robert Aldrich y protagonizada por Ralph Meeker.
 Un álbum del grupo británico Generation X.